Rowa kan syfta på:

Geografi

Indonesien 

1 Pulau Roa, ö, Moluckerna, 
2 Desa Rowa, administrativ by, Nusa Tenggara Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar